

Personnalités 
Violet est une variante graphique de ce patronyme : voir .

Catherine Viollet (née en 1953), peintre français.
Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), architecte français.
Fanny Viollet (née en 1944), artiste plasticienne française.
Henry Viollet (1880-1955), peintre et illustrateur français.
Jean-Claude Viollet (né en 1951), homme politique français.
Paul Viollet (1840-1914), archiviste, historien et anticolonialiste français.

Entreprise 
Roger-Viollet est une célèbre agence parisienne de photographies anciennes.

Homonymie de patronyme